Taça Orlando Leal Carneiro de 1979 foi disputada entre os 11º e 18º colocados do Primeiro Turno (Taça Guanabara) do Campeonato Carioca de Futebol de 1979, que definiriam 2 classificados para o Terceiro Turno (Taça Organizações Globo). 

O campeão foi o  e o vice-campeonato ficou para a Portuguesa, que se classificou pelo confronto direto contra o Fluminense de Nova Friburgo .

Classificação Final

Jogo do Título

Competições de futebol do Rio de Janeiro